Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale James Blake 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)

 Alexandre Simoni (primo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Attila Sávolt (secondo turno)
 Kevin Kim (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2001